Изабела Пармска () била је пармска принцеза и аустријска надвојвоткиња, из династије Бурбона.

Рођена је 31. децембра 1741, у Мадриду. Године 1760. удала се за Јозефа II. Године 1762. чекали су прво дете, које је умрло 1770. Године 1763. Изабела је родила мртво дете.

Сама Изабела је умрла 27. новембра, исте године, у Бечу, од богиња.

Породично стабло

Литература 

 Biography of the melancholy Princess Isabella of Parma (1741-1763). Приступљено 6 August 2006

Спољашње везе 

Рођени 1741.
Умрли 1763.
Династија Бурбон
Мадриђани